Santorini nebo Santorin může znamenat:

 Santorini — obec a souostroví v Řecku

 Santorin (ostrov) — ostrov v Řecku
 Santorin (sopka) — sopka v Řecku

Související rozcestník 
 Théra